Арс-ан-Ре:

 Арс-ан-Ре — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта, на острове Ре.
 Арс-ан-Ре — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент кантона — Шаранта Приморская.